Toestandsruimte (informatica)
Toestandsruimte (natuurkunde)